Chorwerk steht für
ein Werk der Chormusik
ChorWerkRuhr, Vokalensemble
Das Chorwerk, Publikationsreihe